Cerva, vila e freguesia de Ribeira de Pena;
Cerva (Itália), comuna de Itália;
Feminino de um membro da família Cervidae.
Cerveja

Ver também
Cervo (desambiguação)

Desambiguação